Баранка Соко има више значења:

 Баранка Соко (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Соко (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику